Europass steht für:
 Europass, der Spielball der Fußball-Europameisterschaft 2008
 Europass-Rahmenkonzept, ein Service der EU zur einheitlichen Dokumentation von Qualifikationen und Kompetenzen 
 Europass (Fahrkarte), ein grenzüberschreitendes Nahverkehrsangebot des Tarifverbundes Ortenau und der Eurométropole de Strasbourg

Siehe auch:
 Europpass, die Bezeichnung für ein Mautsystem